Olaf Gulbransson ist der Name folgender Personen:

* Olaf Gulbransson (1873–1958), norwegischer Maler, Grafiker und Karikaturist
 Olaf Andreas Gulbransson (1916–1961), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Olaf-Gulbransson-Museum Tegernsee, Museum im Landkreis Miesbach, Bayern
 Olaf-Gulbransson-Preis, Preis für Künstler